Šija může znamenat:
 Šija (Dagestán) - obec v Dagestánu
 Šija (Moravče) - zaniklá vesnice ve Slovinsku
 Šija (Julské Alpy) -hora ve Slovinsku